Мішо́ () — французьке прізвище.

Відомі носії 

 Альфред Мішо (1859–1937) — французький адвокат та есперантист.
 Андре Мішо (1746–1802) — французький мандрівник та ботанік.
 Анрі Мішо (1899–1984) — французький поет і художник.
 Жозеф-Франсуа Мішо (1767–1839) — французький історик.
 Франсуа-Андре Мішо (1770–1855) — французький ботанік.
 Мішо Олександр Францевич (1771–1841) — російський воєначальник епохи наполеонівських воєн.

Французькі прізвища